Åmli, een gemeente in de Noorse provincie Aust-Agder
Amli (India), een census town in India